Мадараш — село в медьє Бач-Кішкун (Угорщина).
 Мадараш — угорське прізвище.

Див. також 
 Мадарашевець (Вараждинська жупанія) — населений пункт у Хорватії.
 Мадара (значення)
 Медерас